

Сінне — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Сінне — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область

Сінне — село, Переволоцький район, Оренбурзька область

Сінне — село, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Сінне — село, Одеська область, Балтський район
 Сінне — село, Полтавська область, Кобеляцький район
 Сінне — село, Сумська область, Краснопільський район
 Сінне — село, Харківська область, Богодухівський район